Toulak ou  Tulak :

 Tulak, district en Afghanistan
 Toulak, ville en Iran
 , constructeur d'avions

Homonymie de toponyme